Malatesta Malatesta de Gaggio o Malatesta Malatesta de Montecodruzzo fou fill natural de Carlo I Malatesta de Sogliano amb Pierina da Talamello, i fou legitimat per butlla papal de 1485. Va heretar del pare les senyories de Gaggio i Villalta.

Fou abat comendatari de Sant’Ambrogio di Ranchio (va renunciar el 1486), i dels Sants Bartolomeo i Martino di Montetiffi (també va renunciar el 1486), auditor del cardenal Raffaele Riario fins al 1486, comte de Montecodruzzo per Breu Pontifícia del 1485.

El seu germà Rambert III Novello Malatesta de Sogliano li va cedir el 1513 Montecodruzzo, Serra, Tornano i Ciola Araldi (o dei Malatesti).

Fou capità de Florència el 1498 i 1504, de Venècia l'abril de 1513, i governador venecià del Friul el desembre del 1513, Provveditore general de la milícia de Venècia al Friul el 1514, i general d'artilleria de Venècia el 1528

Va morir en combat al setge de Pavia el 19 de setembre de 1528. Es va casar amb Laura degli Ubaldini. Va deixar quatre fills: Leònida Malatesta de Montecodruzzo, Segimon Malatesta de Montecodruzzo, Justina i una quarta filla de nom no conservat.

Comtes de Sogliano
Malatesta Malatesta de Gaggio